Der Name Montmagny bezeichnet verschiedene Orte:

 Montmagny VD, eine Gemeinde im Bezirk Avenches, Kanton Waadt, Schweiz
 Montmagny (Val-d’Oise), eine Gemeinde im Département Val-d’Oise, Frankreich
 Montmagny (Québec), ein Ort in der Provinz Québec, Kanada
 Montmagny (regionale Grafschaftsgemeinde), ebenfalls in Québec